37 (тридцать семь) — натуральное число между 36 и 38.

В математике 
 12-е простое число.
 37 — нечётное двухзначное число.
 37 — счастливое число.
 37 — наименьшее иррегулярное простое число.
 237 = 137 438 953 472.
  — одно из важнейших свойств. Оно позволяет в уме быстро умножать на 37 числа, кратные трём. Например: 21⋅37 = 7⋅3⋅37 = 7⋅111 = 777.
 Сумма цифр числа 37 — 10.
 Произведение цифр этого числа — 21.
 Квадрат числа 37 — 1369.
 Существует 37 «дырявых» нонамино .
 37 — центрированное шестиугольное число.

В науке 
 Атомный номер рубидия

В других областях 
 37 год.
 37 год до н. э.
 1937 год.
 ASCII-код символа «%».
 37 — Код субъекта Российской Федерации и Код ГИБДД-ГАИ Ивановской области.
 37-я воздушная армия.
 37-й гвардейский стрелковый корпус — войсковое соединение РККА во время Великой Отечественной войны.
 NGC 37 — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Феникс.
 Рассеянное скопление M37 (также известное как Объект Мессье 37 или NGC 2099) является рассеянным скоплением в созвездии Возничего.
 37 секторов (от 0 до 36) содержит колесо французской и европейской рулеток.
37 - нижнее боковое место возле туалета в стандартном плацкартном вагоне.

Ассоциации 
В песне Владимира Высоцкого число 37 обладает символическим (фатальным) значением:

 …С меня при цифре «тридцать семь» в момент слетает хмель.
 Вот и сейчас как холодом подуло:
 Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль
 И Маяковский лег виском на дуло.

 Задержимся на цифре «тридцать семь». Коварен Бог -
 Ребром вопрос поставил: или — или.
 На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо,
 А нынешние как-то проскочили.

 Дуэль не состоялась или перенесена,
 А в тридцать три распяли, но не сильно.
 А в тридцать семь — не кровь, да что там кровь — и седина
 Испачкала виски не так обильно…
 Владимир Высоцкий, «Песня о фатальных датах и цифрах», 1971В песне группы Кожаный олень лирический герой сетует на то, что постоянно сталкивается с коварством этого числа:Боковое место возле туалета

Люцифер придумал и придумал гетто

Сглазил меня кто-то, заявляю всем

Продают мне в кассах место 37

гр. Кожаный Олень, "Место 37"Песня гр.Сплин "Оркестр" -

"...Среди совсем чужих земель

С меня в момент слетает хмель,

Слетает хмель на цифре 37.

Теперь я знаю, что сказать..."

Примечания 

Простые числа